Леонид Адамович:
 Адамович, Леонид Ефремович (1832—1911) — генерал от артиллерии, член Александровского комитета о раненых.
 Адамович, Леонид Петрович (1910—1984) — советский украинский учёный, химик, доктор химических наук, профессор.